Jørgen Chemnitz er navnet på flere personer:
 Jørgen Niels Peter Chemnitz (1890-1956) – grønlandsk tolk og udstedsbestyrer
 Jørgen Chemnitz (radiochef) (1923-2001) – radiochef i KNR, politiker, lærer, inspektør for Grønlands Seminarium, formand for Grønlands Idrætsforbund
 Jørgen Chemnitz (asylchef) (født 1945) – centerleder i Sandholmlejren 1984-2010
 Jørgen Chemnitz (fotograf) (født 1957) – grønlandsk filmfotograf og skribent